Ludovico I Mattei (1450 ca.-1513) – nobile e politico, fondatore del cosiddetto ramo di Pescaria della famiglia Mattei
 Ludovico II Mattei (1515 ca.-1580) – nobile e politico, nipote di Ludovico I Mattei
 Ludovico III Mattei (1585-1638) – nobile e politico, nipote di Ludovico II Mattei
 Ludovico Mattei, detto Luigi (1609-1665) – militare e signore di Belmonte in Sabina


Pagine di disambiguazione